Malavi je lahko:
 Malavi (država)
 Malavi (jezero)
 Malavi (ljudstvo)